João de Braga foi um religioso da Ordem dos Pregadores, doutor em teologia, e prior do Convento de Guimarães em 1410. Era natural de Braga.

Escreveu: Tratado colhido das memorias antigas de como se principiou o edifício do Convento de Guimarães. Esta obra foi composta em 1415, e acrescentada pelo autor em 1434.

Religiosos da Ordem dos Dominicanos de Portugal
Naturais de Braga
Escritores de Portugal